18-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств:

 18-я армия (Германия).
 18-я армия (Германская империя).
 18-я армия (СССР).
 18-я армия (Япония).
 18-я гвардейская общевойсковая армия

18-я воздушная армия 
 18-я воздушная армия.